Вале́рия Мила́нская — раннехристианская мученица I—II веков. Святая Католической церкви, день памяти — 28 апреля.

Сведения о Валерии носят противоречивый характер, самые ранние упоминания о ней относятся к IV веку. Традиционно её считают женой мученика Виталия и матерью мучеников Гервасия и Протасия, но существует также версия о ней как о деве-мученице. Предполагается, что она происходила из знатной семьи, приняла крещение в юности. Валерия была одной из христианок, посвятивших себя погребению мучеников. За это она была арестована, объявила себя христианкой и после пыток обезглавлена в римском Колизее. Её останки были погребены христианами в Катакомбах святого Себастьяна.

Другая версия жития утверждает, что вскоре после казни её мужа Виталия в Равенне Валерия отказалась принести жертву идолам и была жестоко избита близ Милана, где вскоре скончалась.

Мощи святой пребывают в Британском музее и в Тибодо (Thibodeaux), Луизиана.

Примечания

Ссылки 
 Patron Saints: Valeria of Milan
 Santa Valeria

Мученики
Обезглавленные святые
Святые Ломбардии
Римские святые
Католические святые